Happy Nation – album degli Ace of Base
Happy Nation – romanzo di Liza Marklund
Happy Nation – singolo degli Ace of Base